Renata Voráčová era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Zagreb Ladies Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Dia Evtimova che ha battuto in finale Anastasija Pivovarova 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Kristina Barrois (quarti di finale)
  Anastasija Pivovarova (finale)
  Kirsten Flipkens (secondo turno)
  Corinna Dentoni (quarti di finale)

 Julia Cohen (primo turno)
 Florencia Molinero (secondo turno)
 Dia Evtimova (campionessa)
 Mihaela Buzărnescu (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Zagreb Ladies Open 2011